Candeense – abitanti di Candeias (Bahia)
Candeense – abitanti di Candeias (Minas Gerais)